Barraco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barraco (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Barraco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar